Crecer UC o Crecer fue una plataforma amplia de izquierda que se desenvolvió dentro de la política universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se disolvió en 2017 debido a escándalos relacionados con varios miembros notorios de la organización.

Historia
Fue creada en junio de 2010 por militantes del Movimiento de Estudiantes de Izquierda (MEI), del Frente de Estudiantes Libertarios (FEL) y miembros de la Asamblea de Sociales de Izquierda.

Su organización interna se caracterizó por respetar lógicas horizontales y asambleístas. Sus militantes realizan asambleas periódicas llamadas "plenos", en los cuales todos los asistentes pueden votar y opinar sin importar su antigüedad dentro de la orgánica.

La plataforma estuvo compuesta por la Unión Nacional Estudiantil (UNE), el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), el Movimiento Autonomista (MA), el Frente de Acción Socialista (FAS), Acción Libertaria (AL), Trazo Común, La Alzada e independientes de izquierda.

Su mayor logro fue alcanzar la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile y la Consejería Superior en las elecciones FEUC de 2015 el mismo año, ejerciendo durante 2016, con una directiva liderada por el estudiante de Derecho Daniel Gedda, mientras que en la consejería superior fue encabezada por la estudiante de Biología, Andrea Parra. A pesar de sus logros en temáticas de género y comunidad durante la gestión, reflejados en organismos como la Secretaría de Género y Sexualidades (SEGEX), y la Escuela Popular Aurora Argomedo (EPAA), el mal manejo financiero durante su mandato, les impidió hacer una continuidad en las elecciones FEUC de 2016, pero si lograron obtener 6 consejerías territoriales en los siguientes territorios: Educación, Enfermería, Humanidades, Psicología, Salud, Sociales y Teología.

En mayo de 2017, debido a escándalos de encubrimiento en ciertos movimientos dentro de la plataforma y distintos roces entre facciones, Crecer UC decidió disolverse. Posteriormente se creó como sucesor la plataforma UC Pública, la que se disolvió meses después, dando inicio al colectivo de izquierda feminista Surgencia UC.

Orgánica interna 
La plataforma estuvo compuesta por los siguientes movimientos, organizaciones y orgánicas:

Véase también 
 Federación de Estudiantes de la Universidad Católica
 Pontificia Universidad Católica de Chile
 Nueva Acción Universitaria

Referencias

Enlaces externos 

Movimientos políticos universitarios de Chile
Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile